Андре Агаси је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Тода Мартина резултатом 6-4, 6-7, 6-7, 6-3, 6-2.

Носиоци 

  Пит Сампрас (повукао се због повреде леђа)
  Андре Агаси (победник)
  Јевгениј Кафељников (полуфиналиста)
  Патрик Рафтер (прво коло)
  Густаво Киртен (четвртфиналиста)
  Тим Хенман (прво коло)
  Тод Мартин (финалиста)
  Карлос Моја (друго коло)
  Грег Руседски (четврто коло)

<ol start="10">
  Марсело Риос (четврто коло)
  Марк Филипусис (повукао се због повреде колена)
  Рихард Крајичек (четвртфиналиста)
  Алекс Коређа (прво коло)
  Томи Хас (четврто коло)
  Никола Кифер (треће коло)
  Николас Лапенти (друго коло)
  Феликс Мантиља (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1999.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1999.